La BFI TV 100 è una classifica dei 100 più importanti programmi della televisione britannica, pubblicata nel 2000 dal British Film Institute di Londra.

La selezione dei migliori programmi fu effettuata da una giuria di professionisti del settore. Dal perimetro dell'analisi furono esclusi i programmi di informazione e le trasmissioni sportive.

La classifica è la seguente:

Note 

British Film Institute
Premi televisivi britannici